

Валь — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр

Валь-д'Ільє — громада в кантоні Вале
 Валь-Мюштайр — громада в кантоні Граубюнден
 Валь-де-Шарме — громада в кантоні Фрібур